IV мужской турнир Волейбольной Лиги наций проходил с 7 июня по 24 июля 2022 года с участием 16 команд. Победителем впервые в истории стала сборная Франции.

Участники и система соревнования 
В турнире приняли участие 16 сборных:
 основные команды: , , , , , , , , , ;
 претенденты: , , , , ;
 приглашённая команда Китая, заменившая сборную России.

Из-за вторжения России на Украину Международная федерация волейбола 26 февраля 2022 года объявила о невозможности проведения матчей группы 6 в Кемерове, а 1 марта отстранила сборную России от участия в Лиге наций и в других международных соревнованиях. 5 апреля матчи группы 6 перенесены в Польшу, а 29 апреля в число участников Лиги наций была включена сборная Китая.

Турнир проходил в новом формате. Каждая из 16 сборных в предварительном раунде по ходу трёх игровых недель сыграла 12 матчей. Восемь команд вышли в финальный раунд и определили победителя турнира по системе плей-офф. Команды, имеющие статус основных, сохранили право участия в следующем розыгрыше турнира. Худшая из сборных-претендентов стала участницей Кубка претендентов, матчи которого прошли с 28 по 31 июля в Сеуле.

Матчи турнира проходили по изменённым правилам. Каждая партия, кроме пятой, проводилась с техническим перерывом при достижении одной из команд 12 очков. При этом каждая команда имела право только на один тренерский тайм-аут за партию. При вводе мяча в игру игроку выделялось 7 секунд на подготовку подачи и 8 секунд на её выполнение.

Предварительный раунд

Календарь

Турнирная таблица 

* — команды-претенденты

** — организатор финального раунда

Результаты

Группа 1

Группа 2

Группа 3 

1. Cборная Китая не смогла выставить команду на матч по медицинским показаниям, связанным с COVID-19, и ей присуждено техническое поражение — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25).
2. Cборной Германии засчитано техническое поражение — 0:3 (0:25, 0:25, 0:25) из-за отказа проводить матч со сборной Китая, пережившей вспышку COVID-19.

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Финальный раунд 
Матчи финального раунда проходили с 20 по 24 июля в Казалеккьо-ди-Рено на «Унипол-Арене».

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Символическая сборная 

Самым ценным игроком турнира признан Эрвин Нгапет.

Призёры 
 : Медерик Анри, Антуан Бризар, Стефан Буайе, Женя Гребенников, Пьер Дерюйон, Бенжамен Диез, Квентин Жуффруа, Тревор Клевено, Николя Ле Гофф, Ясин Луати, Эрвин Нгапет, Жан Патри, Бенжамен Тоньютти, Бартелеми Шинениезе, в матчах предварительного раунда также играли Рафаэль Корре, Жереми Муель и Кевин Тийи. Главный тренер — Андреа Джани.

 : Кайл Дагостино, Тори Дефалько, Джеффри Джендрик, Коди Кессел, Мика Кристенсон, Тайлер Митчем, Гарретт Муагутутия, Аарон Расселл, Кайл Расселл, Дэвид Смит, Джошуа Туанига, Эрик Шоджи, Митчелл Шталь, Кайл Энсайн, в матчах предварительного раунда также играли Джейк Хейнс, Джеймс Шоу и Томас Яшке. Главный тренер — Джон Спироу.

 : Бартош Беднож, Матеуш Бенек, Кароль Бутрын, Павел Заторский, Лукаш Качмарек, Кароль Клос, Якуб Кохановский, Бартош Курек, Гжегож Ломач, Якуб Попивчак, Камиль Семенюк, Александр Сливка, Томаш Форналь, Марцин Януш, в матчах предварительного раунда также играли Бартош Кволек, Лукаш Козуб, Бартломей Липиньский, Мацей Музай, Матеуш Пореба, Кароль Урбанович, Ян Фирлей, Камиль Шимура и Рафал Шимура. Главный тренер — Никола Грбич.

Итоговое положение

См. также 
 Волейбольная Лига наций 2022 (женщины)
 Кубок претендентов по волейболу среди мужчин 2022

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

2022
2022 год в волейболе